Morbelli ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Morbelli (1853–1919), italienischer Maler
 Giovanni Morbelli (1874–1947), italienischer Chemiker und Erfinder
 Lorenzo Morbelli (1913–1964), italienischer Fußballtorhüter
 Raffaele Morbelli (1923–2017), italienischer Basketballfunktionär
 Riccardo Morbelli (1907–1966), italienischer Dramaturg, Szenenbildner und Liedtexter